Das erste Event der Strachan Challenge 1992/93 war ein Snooker-Turnier der Saison 1992/93, das vom 12. bis 21. Dezember 1992 ausgetragen wurde. Das Strachan Open früher im Jahr hatte darunter gelitten, dass wegen der niedrigen Wertigkeit für die Weltrangliste die Spitzenspieler weggeblieben waren. Statt das Turnier ersatzlos zu streichen, startete man einen Versuch mit einer Turnierserie, die gezielt an die niedriger platzierten Spieler gerichtet war. Die zugehörigen Turniere wurden als „Minor-Ranking“-Turniere deklariert, für die es nur ein Zehntel der sonst üblichen Ranglistenpunkte gab. Statt großer, öffentlicher Veranstaltungsorte ging man in Snookerclubs und beschränkte die Finalrunde auf 32 Spieler. Der Billardtuchhersteller Strachan konnte auch bei dem neuen Konzept als Sponsor gehalten werden.

Austragungsort des ersten von drei Turnieren war die Snooker Lodge von Jimmy White in Aldershot etwa 50 km südlich von London. Der Weltranglistendritte nahm selbst nicht teil. Die Nummer 5 Neal Foulds war der höchstplatzierte Teilnehmer, er schied aber schon in der Vorrunde aus. Aber auch andere Topspieler kamen nicht bis ins Finale. Das erreichten Joe Swail und Stefan Mazrocis, Nummer 53 und 144 der Rangliste. Der Nordire Swail setzte sich mit 9:4 durch und schaffte damit seinen einzigen Sieg bei einem Turnier um Weltranglistenpunkte.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Preisgeld und Punkte für die Weltrangliste waren bei allen drei Events der Challenge gleich. Bei den vollwertigen Ranglistenturnieren lag das Preisgeld um 150.000 £ und die Punktzahl für den Sieger bei 3600.

Hauptturnier 
345 Spieler hatten sich für das Turnier angemeldet und 6 Qualifikationsrunden wurden im Vorfeld gespielt. Die besten Spieler kamen in der Runde der Letzten 128 dazu. Ab der Runde der Letzten 32 begann das Hauptturnier. Der Spielmodus war derselbe wie bei anderen Ranglistenturnieren: Best of 9 bis zum Viertelfinale, Best of 11 im Halbfinale und das Endspiel Best of 17.

Century-Breaks 
39 Spieler erzielten im Turnier 50 Breaks von mindestens 100 Punkten. Die höchsten Breaks gelangen Tourneuling Ronnie O’Sullivan im Achtelfinale mit 141 Punkten und Darren Guest bereits in der dritten Qualifikationsrunde. Die meisten Centurys, nämlich insgesamt 4 Stück, gelangen Anthony Hamilton.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

1992/93
Snookerveranstaltung 1992
Sportveranstaltung in Aldershot